Benshi peut désigner :
 Benshi, interprètes japonais de l'époque du cinéma muet ;
 Benshi (73-70 av. J.-C), seconde ère de l'empereur Xuandi des Han.